Primer Imperi Mexicà (1821-1823)
 Segon Imperi Mexicà (1864-1867)
